Název Radeč má více míst:
 Radeč (Žandov) – část města Žandov v okrese Česká Lípa
 Radeč (Nedrahovice) – část obce Nedrahovice v okrese Příbram
 Radeč (Úpice) – část obce Úpice v okrese Trutnov
 Obora (Chomutice), dříve Radeč – část obce Chomutice v okrese Jičín

 Radeč (Křivoklátská vrchovina) (723 m n. m.) – horský hřeben v jižní části Křivoklátské vrchoviny v okrese Rokycany.
 Radeč (přírodní park) – skupina vrcholů a stejnojmenný přírodní park v okolí hřebene Radeč.
 Radeč (Kacanovy) – zaniklá vesnice v okrese Semily
podobné názvy

 Rovná Radeč  – vrch (398 m n. m.) u Kacanov v okrese Semily
fiktivní místo
 jihomoravské městečko, ve kterém se odehrává děj seriálu Rodáci

Externí odkazy